Аэродро́мная у́лица улица в восточной части города Борисоглебска образует микрорайон. С востока граничит с улицей Дорожная, с севера отделена водозаборным узлом от  улицы Матросовская, с юга ограничена территорией воинской части.

Происхождение названия 
Название связано с  с тем, что улица расположена на территории бывшего грунтового аэродрома №3  БВВАУЛ. Название утверждено в 1971 году . Дома строились для военных.

История 
Cтроительство военного городка, составляющего сегодня улицу Аэродромная началось в 1972 году  и велось силами военных строителей. Помимо жилых домов были возведены водозабор, универмаг, комбинат бытового обслуживания, детский сад, клуб.

Здания и сооружения 
Улица застроена в основном типовыми многоквартирными пятиэтажными панельными домами. В постсоветское время была достроена школа №10, построены спорткомплекс, отделение Cбербанка и несколько новых многоквартирных домов на пустыре в западной части улицы.
19 августа 1973 г., в День Воздушного Флота СССР неподалеку от этой улицы на территории воинской части был открыт монумент Славы отважным защитникам советского неба — авиаторам Борисоглебского высшего авиационного училища имени В. П. Чкалова, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. На овальной бетонной ленте изображен эпизод воздушного боя, и венчает это сооружение устремленное ввысь серебристое тело реактивного самолета. Памятник построен на средства личного состава БВВАУЛ, автор памятника летчик-инструктор Руцкой, Александр Владимирович.

Транспорт 
 До улицы Аэродромной можно добраться автобусами маршрута №8, а также автобусами № 5, 15 и 15-а до ул. Дорожной, ограничивающей ул. Аэродромная с востока.

Учебные заведения 
На ул. Аэродромной расположена МОУ СОШ №10 города Борисоглебска.

Примечания

Ссылки 

Появились в 1971 году в России
Улицы Борисоглебска